MacLeish se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nanda F. Fleming MacLeish
 Nanda F.Fleming MacLeish